Václav () es un nombre de pila checo de varón. El equivalente en español es Venceslao o Wenceslao. En el calendario litúrgico checo, el día de San Václav (Venceslao I de Bohemia), el 28 de septiembre, es fiesta nacional. El hipocorístico de Václav es Vašek.

Duques y Reyes de Bohemia 
 Venceslao I de Bohemia, Duque de Bohemia (San Venceslao).
 Venceslao II, Duque de Bohemia
 Wenceslao I de Bohemia, Rey de Bohemia
 Wenceslao II de Bohemia
 Wenceslao III de Bohemia
 Carlos IV, Sacro Emperador Romano y Rey de Bohemia, cuyo nombre de nacimiento era Venceslao.
 Venceslao de Luxemburgo (también Venceslao IV de Bohemia).

El asteroide (8740) Václav debe su nombre a Venceslao I, Duque de Bohemia, y otros mandatarios bohemios del mismo nombre.

Otras personas llamadas Václav 
 Václav Blažek, lingüista.
 Václav Brožík, pintor.
 Václav Hanka, filólogo.
 Václav Havel, último presidente de Checoslovaquia (1989 – 1992) y primero de la República Checa (1993 – 2003).
 Václav Hollar, artista gráfico.
 Václav Klaus, actual presidente de la República Checa (2003 – )
 Václav Kliment Klicpera, poeta y dramaturgo.
 Václav Matěj Kramerius, publicador, periodista y escritor.
 Josef Václav Myslbek, escultor.
 Václav Nelhýbel, compositor.
 Václav Neumann, violinista, violista y director de orquesta.
 Vátslav Nizhinski, bailarín de ballet ruso.
 Wacław Potocki, noble, poeta y escritor polaco.
 Václav Prospal, jugador de hockey de la NHL.
 Václav Talich, violinista y director de orquesta.
 Václav Varaďa, exjugador de hockey de la NHL.

Nombres relacionados 
 Viacheslav (Вячеслав), en ruso.
 Wacław, en polaco.

Nombres checos
Nombres eslovacos
Nombres masculinos
Nombres eslavos